Ramspeck ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Ramspeck (1793–1880), Landtagsabgeordneter, Bürgermeister von Alsfeld
 Jürg Ramspeck (1936–2017), Schweizer Journalist
 Robert Ramspeck (1890–1972), US-amerikanischer Politiker
 Werner Ramspeck (1816–1887), Landtagsabgeordneter, Bürgermeister von Alsfeld

Siehe auch:
 Ramsbeck